Локальная валюта — валюта, обращение которой ограничено сравнительно небольшой территорией (отдельным государством, районом, городом, муниципалитетом) или даже просто сообществом (часто виртуальным), неконвертируемая или частично конвертируемая валюта. Этим термином могут обозначаться такие более конкретные понятия, как:
 Альтернативная валюта
 Дополнительная валюта
 Замкнутая валюта, неконвертируемая валюта или частично конвертируемая валюта
 Комплементарная валюта
 Национальная валюта как противоположность мировой валюты
 Региональная (местная) валюта
 Частная валюта
 Электронная валюта